Echelon steht für:
 Echelon, weltweites Spionagenetz
 Echelon Corporation, amerikanisches Technologieunternehmen
 Echelon (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 2001
 Echelon (Festival), bayerisches Electro- und House-Musikfestival
 Echelon (Militär), rechteckige Angriffskolonne

Siehe auch:
 Echelon-Antenne
 Die Echelon-Verschwörung